Heliotropo puede referirse a:
 al mineral Heliotropo;
 el género botánico Heliotropium; 
 el nombre común de la planta Chrozophora tinctoria''';
 un reloj de sol denominado Skaphe.